Умбетов — фамилия; имеет женскую форму Умбетова.
 Умбетов, Кайрат Жарылкасынович (род. 1977) — казахстанский кадровый военный, полковник, Народный герой Казахстана.
 Умбетов, Серик Абикенович (род. 1950) — казахстанский государственный деятель.
 См. также 
 Умбетово — деревня в Зианчуринском районе Башкортостана, входит в состав Муйнакского сельсовета.